Meláneo puede referirse a:

Meláneo fue un griego cuya destreza en manejar el arco le valió el que lo supusieran hijo de Apolo.
Meláneo es el nombre de uno de los centauros.
Meláneo es uno de los perros de Acteón.